Lada har flere betydninger:
 Lada − et russisk bilmærke
 Lada (navn) − et slavisk pigenavn
 Lada (mytologi) − en gudinde i baltisk og slavisk mytologi
 Lada (Asturien) − et sogn i Langreo, Asturien i Spanien
 Lada (Slovakiet) − en kommune i det østlige Slovakiet